Het ATP-toernooi van Gstaad 2015 (met de officiële naam Swiss Open Gstaad) vond plaats van 27 juli tot en met 2 augustus 2015. Er werd gespeeld op de gravel-buitenbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Het enkelspel werd gewonnen door de Oostenrijker Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale de Belg David Goffin met 7-5 en 6-2. Het dubbespel werd gewonnen door Aliaksandr Bury en Denis Istomin. Zij versloegen in de finale Oliver Marach en Aisam-ul-Haq Qureshi met 3-6, 6-2 en [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Gstaad
ATP-toernooi van Gstaad